Kaidansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaidansaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,53, long 27,91), 
 Kaidansaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,52, long 28,20), 
 Kaidansaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,22, long 27,95), 
 Kaidansaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,25, long 28,18), 
 Kaidansaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,50, long 27,66), 
 Kaidansaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Kaidansaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,26, long 28,25), 
 Kaidansaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,11, long 27,71), 
 Kaidansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Kaidansaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,09, long 27,33), 
 Kaidansaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,30, long 26,78), 
 Kaidansaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,37, long 27,47), 
 Kaidansaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,21, long 27,62), 

Robotskapade Finlandförgreningar